République syrienne peut désigner deux régimes politiques de la Syrie :
 République syrienne (1930-1958)
 République arabe syrienne (depuis 1961)